Горенков — русская фамилия; имеет женскую форму Горенкова.

Известные носители 
 Горенков, Фёдор Степанович  (1900—1969) — советский партийный деятель, депутат Верховного Совета УССР 1-го созыва.
 Горенков, Юрий Викторович (род. 1988) — украинский профессиональный баскетболист, играет на позиции центрового.

См. также 
 Горенка
 Горенко